Swamp Buggy (achtbaan)
 Swamp buggy (voertuig)